Bătălia de la Dunkerque se poate referi la una dintre următoarele lupte:

 Bătălia de la Dunkerque din 26 mai – 4 iunie 1940, din timpul celui de-al doilea război mondial pentru apărarea pozițiilor Aliaților și pentru evacuarea trupelor britanice și a altor aliați (Operațiunea Dynamo). 
 Bătălia de la Dunkerque (a dunelor) din 14 iunie 1658 din timpul războiului franco-spaniol (1635-1659). 
 Asediul orașului Dunkerque din septembrie 1944 – 9 mai 1945, asedierea de către Aliați a pozițiilor fortificate germane din Dunkerque. Garnizoana germană a rezistat până în mai 1945, împiedicând pe această perioadă folosirea portului de către Aliați.